Llista d'asteroides del 209001 al 210000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|209001-209100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|209101-209200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|209201-209300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|209301-209400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|209401-209500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|209501-209600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|209601-209700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|209701-209800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|209801-209900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|209901-210000 [ modifica]

|-
|}